

Italia
 Oratorio di Sant'Anna a Brescello
 Oratorio di Sant'Anna a Noli
 Oratorio di Sant'Anna a Prato
 Oratorio di Sant'Anna a Sant'Anna, frazione di Castel Goffredo
 Oratorio di Sant'Anna a Campagnolo, frazione di Cavriana
 Oratorio di Sant'Anna in Sant'Onofrio a Siena

Svizzera
 Oratorio di Sant'Anna a Grumarone, frazione di Blenio
 Oratorio di Sant'Anna a Morbio Superiore, frazione di Breggia
Oratorio di Sant'Anna a Poschiavo

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Anna